Hazod ist der Familienname folgender Personen:

 Guntram Hazod (* 1956), österreichischer Sozialanthropologe
 Johann Hazod (1897–1981), österreichischer Buchdrucker und Maler